Das American League Wild Card Playoff 2015 war das Spiel zwischen den beiden Wild Card Gewinnern der American League Baseball. Der Sieger dieses Spieles tritt in den American League Division Series 2015 gegen den besten Divisionsieger der AL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dies fand am 6. Oktober 2015 statt.

Die Paarung lautet:
 New York Yankees (Zweiter AL East, 87-75) gegen Houston Astros (Zweiter AL West, 86-76)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2015, NLWC 2015, NLDS 2015, ALDS 2015, NLCS 2015, ALCS 2015, World Series 2015

Spielzusammenfassung 

Dienstag, 6. Oktober 2015, 20:00 EDT im Yankee Stadium in New York City, New York

Einzelnachweise 

2015
Baseball 2015
Sportveranstaltung in der Bronx
Houston Astros
New York Yankees